Il corpo del reato (The Bandaged Nude) – romanzo di Robert Finnegan del 1946
Il corpo del reato (Physical Evidence) – film del 1989 diretto da Michael Crichton